Сезон 2016 — второй в новой истории «Торпедо», который клуб проводит во Второй лиге Чемпионата Беларуси по футболу. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу команда стартует с 1/32 финала.
Перед началом сезона в клубе поменялся главный тренер. Новым главным тренером стал Александр Вопсев.

Чемпионат Беларуси по футболу-2016 (вторая лига)

Кубок Беларуси по футболу-2016/17

Трансферы

Пришли

Ушли

Состав и статистика игроков

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на football.by

Торпедо (Могилёв)